Саундтрек Grand Theft Auto V — музична складова гри. Основна частина саундтреку як і в попередніх іграх серії складається з радіостанцій, які грають музику в різних напрямках. В Grand Theft Auto V 18 радіостанцій, для яких було ліцензовано близько 416 музичних композицій. Безпосередньо музичних станцій 16 і 2 розмовні станції.

18 листопада 2014 року вийшла nextgen версія гри, де були додані нові композиції.

Музичні радіостанції

The Blue Ark 
Ді-джей: Lee «Scratch» Perry
Жанр: reggae, dancehall, dub
Трекліст:
 Chronixx — «Odd Ras»
 Dennis Brown — «Money in My Pocket»
 Gregory Isaacs — «Night Nurse»
 Half Pint — «Crazy Girl»
 Joe Gibbs & The Professionals — «Chapter Three»
 Junior Delgado — «Sons of Slaves»
 Konshens — «Gun Shot a Fire»
 Lee Perry & The Full Experience — «Disco Devil»
 Lee Perry & The Upsetters — «Grumbling Dub»
 Lee Perry & The Upsetters — «I Am a Madman»
 Protoje — «Kingston Be Wise»
 Tommy Lee Sparta — «Psycho»
 Vybz Kartel featuring Popcaan — «We Never Fear Dem»
 Yellowman — «Nobody Move, Nobody Get Hurt»

Додаток у nextgen версії:

 Busy Signal featuring Damian Marley — «Kingston Town»
 Danny Hensworth — «Mr. Money Man»
 Demarco — «Loyals» (Royals remix)
 I-Octane — «Topic of the Day»
 Lee Perry — «Money Come and Money Go»
 Lee Perry — «Roast Fish & Cornbread»
 Vybz Kartel — «Addi Truth»

Channel X 
Ді-джей: Keith Morris
Жанр: punk rock, hardcore punk
Трекліст:
 Adolescents — «Amoeba»
 Agent Orange — «Bored of You»
 Black Flag — «My War»
 Circle Jerks — «Rock House»
 Descendents — «Pervert»
 Fear — «The Mouth Don't Stop (The Trouble with Women Is)»
 Off! — «What's Next?»
 Suicidal Tendencies — «Subliminal»
 T.S.O.L. — «Abolish Government/Silent Majority»
 The Germs — «Lexicon Devil»
 The Weirdos — «Life of Crime»
 Youth Brigade — «Blown Away»

Додаток у nextgen версії:

 D.O.A. — «The Enemy»
 D.R.I. — «I Don't Need Society»
 MDC — «John Wayne Was a Nazi»
 Red Kross — «Linda Blair»
 The Zeros — «Don't Push Me Around»
 X — «Los Angeles»

East Los FM 
Ді-джей: DJ Camilo & Don Cheto
Жанр: Mexican music, Latin music
Трекліст:
 Don Cheto — «El Tatuado»
 Fandango — «Autos, Moda y Rock and Roll»
 Hechizeros Band — «El Sonidito»
 Jessy Bulbo — «Maldito»
 La Liga featuring Alika — «Tengo El Don»
 La Vida Bohème — «Radio Capital»
 Los Ángeles Negros — «El Rey Y Yo»
 Los Buitres De Culiacan Sinaloa — «El Cocaino»
 Los Tigres del Norte — «La Granja»
 Maldita Vecindad — «Pachuco»
 Mexican Institute of Sound — «Es-toy»
 Milkman — «Fresco»
 Nina Dioz — «Criminal Sound»
 She's A Tease — «Fiebre de Jack»
 Sonora Dinamita — «Se Me Perdió La Cadenita»

FlyLo FM 
Ді-джей: Flying Lotus
Жанр: IDM, hip hop
Трекліст:
 Aphex Twin — «Windowlicker»
 Captain Murphy — «Evil Grin»
 Clams Casino — «Crystals»
 Dabrye — «Encoded Flow»
 DJ Rashad and Heavee D — «It's Wack»
 Hudson Mohawke — «100hm»
 Kingdom — «Stalker»
 Machinedrum — «She Died There»
 Outkast — «Elevators (Me & You)»
 Flying Lotus — «Be Spin»
 Flying Lotus — «Catapult Man»
 Flying Lotus — «Crosswerved»
 Flying Lotus — «Computer Face»
 Flying Lotus — «Stonecutters»
 Flying Lotus — «The Diddler»
 Flying Lotus featuring Erykah Badu — «See Thru To U»
 Flying Lotus featuring Niki Randa — «Getting There»
 Flying Lotus featuring Niki Randa — «The Kill»
 Shadow Child — «23»
 Thundercat — «Oh Sheit It's X»
 Tyler, The Creator — «Garbage»

Додаток у nextgen версії:

 AraabMuzik — «Streetz Tonight»
 Curtis Mayfield — «Eddie You Should Know Better»
 Dimlite — «Into Vogon Skulls»
 DOOM — «Masquatch»
 Doris — «You Never Come Closer»
 Flying Lotus — «Early Mountain»
 Flying Lotus — «Osaka Trade»
 Flying Lotus featuring Krayzie Bone — «Meditation Meditation»
 Kaskade — «4 AM»
 Knower — «Fuck the Makeup, Skip the Shower»
 Lapalux — «Make Money»
 Mono/Poly featuring Thundercat — «B Adams»
 XXYYXX — «What We Want»

Los Santos Rock Radio 
Ді-джей: Kenny Loggins
Жанр: classic rock, pop rock
Трекліст:
 Billy Squier — «Lonely Is the Night»
 Bob Seger and the Silver Bullet Band — «Hollywood Nights»
 Bob Seger and the Silver Bullet Band — «Night Moves»
 Chicago — «If You Leave Me Now»
 Def Leppard — «Photograph»
 Don Johnson — «Heartbeat»
 Elton John — «Saturday Night's Alright for Fighting»
 Foreigner — «Dirty White Boy»
 Gerry Rafferty — «Baker Street»
 Greg Kihn Band — «The Breakup Song (They Don't Write 'Em)»
 Julian Lennon — «Too Late for Goodbyes»
 Kenny Loggins — «I'm Free (Heaven Helps the Man)»
 Phil Collins — «I Don't Care Anymore»
 Queen — «Radio Ga Ga»
 Robert Plant — «Big Log»
 Simple Minds — «All the Things She Said»
 Small Faces — «Ogdens' Nut Gone Flake»
 Steve Miller Band — «Rock'n Me»
 Steve Winwood — «Higher Love»
 Stevie Nicks — «I Can't Wait»
 The Alan Parsons Project — «I Wouldn't Want to Be Like You»
 The Cult — «Rain»
 The Doobie Brothers — «What a Fool Believes»

Додаток у nextgen версії:

 Alannah Myles — «Black Velvet»
 Belinda Carlisle — «Circle in the Sand»
 Boston — «Peace of Mind»
 Broken English — «Comin' On Strong»
 Creedence Clearwater Revival — «Fortunate Son»
 Harry Chapin — «Cat's in the Cradle»
 Humble Pie — «30 Days in the Hole»
 Kansas — «Carry On Wayward Son»
 Kenny Loggins — «Danger Zone»
 Mountain — «Mississippi Queen»
 Pat Benatar — «Shadows of the Night»
 Starship — «We Built This City»
 Survivor — «Burning Heart»
 Yes — «Roundabout»
 ZZ Top — «Gimme All Your Lovin'»

The Lowdown 91.1 
Ді-джей: Pam Grier
Жанр: classic soul, disco
Трекліст:
 Aaron Neville — «Hercules»
 B.T. Express — «Do It ('Til You're Satisfied)»
 El Chicano — «Viva Tirado»
 George McCrae — «I Get Lifted»
 Marlena Shaw — «California Soul»
 Smokey Robinson & the Miracles — «Cruisin'»
 The Delfonics — «Ready or Not Here I Come (Can't Hide from Love)»
 The Five Stairsteps — «O-o-h Child»
 The Soul Searchers — «Ashley's Roachclip»
 The Trammps — «Rubber Band»
 Undisputed Truth — «Smiling Faces Sometimes»
 War — «Cisco Kid»

Додаток у nextgen версії:

 Brass Construction — «Changin'»
 Jackson Sisters — «I Believe in Miracles»
 Johnny Guitar Watson — «Superman Lover»
 Ohio Players — «Climax»
 Pleasure — «Bouncy Lady»
 The Chakachas — «Stories»
 The Delfonics — «Funny Feeling»
 Eric Burdon & War — «Magic Mountain»

Non-Stop-Pop FM 
Ді-джей: Cara Delevingne
Жанр: pop music
Трекліст:
 All Saints — «Pure Shores»
 Amerie — «1 Thing»
 Britney Spears — «Gimme More»
 Corona — «The Rhythm of the Night»
 Fergie featuring Ludacris — «Glamorous»
 Hall & Oates — «Adult Education»
 Jane Child — «Don't Wanna Fall in Love»
 Kelly Rowland — «Work (Freemasons remix)»
 Mis-Teeq — «Scandalous»
 Modjo — «Lady (Hear Me Tonight)»
 N-Joi — «Anthem»
 Pet Shop Boys — «West End Girls»
 Rihanna — «Only Girl (In the World)»
 Robyn featuring Kleerup — «With Every Heartbeat»
 Stardust — «Music Sounds Better with You»
 Wham! — «Everything She Wants»

Додаток у nextgen версії:

 Backstreet Boys — «I Want It That Way»
 Bobby Brown — «On Our Own»
 Bronski Beat — «Smalltown Boy»
 Cassie — «Me & U»
 Dirty Vegas — «Days Go By»
 Gorillaz featuring De La Soul — «Feel Good Inc.»
 INXS — «New Sensation»
 Jamiroquai — «Alright»
 Lady Gaga — «Applause»
 Living In A Box — «Living In A Box»
 Lorde — «Tennis Court»
 M.I.A. — «Bad Girls»
 M83 — «Midnight City»
 Maroon 5 featuring Christina Aguilera — «Moves Like Jagger»
 Mike Posner — «Cooler Than Me»
 Moloko — «The Time Is Now»
 Morcheeba — «Tape Loop»
 Naked Eyes — «Promises, Promises»
 Real Life — «Send Me an Angel»
 Robbie Williams & Kylie Minogue — «Kids»
 Simply Red — «Something Got Me Started» (Steve Silk Hurley mix)
 Sly Fox — «Let's Go All the Way»
 Sneaker Pimps — «6 Underground»
 Тейлор Дейн — «Tell It to My Heart»
 The Black Eyed Peas — «Meet Me Halfway»
 The Blow Monkeys featuring Kym Mazelle — «Wait»

Radio Los Santos 
Ді-джей: Big Boy
Жанр: hip hop
Трекліст:
 100s — «Life of a Mack»
 Ab-Soul featuring Kendrick Lamar — «Illuminate»
 A$AP Rocky featuring Aston Matthews and Joey Fatts — «R-Cali»
 BJ the Chicago Kid featuring Freddie Gibbs and Problem — «Smoke and Ride»
 Freddie Gibbs — «Still Livin'»
 Future — «How It Was»
 Gangrene — «Bassheads»
 Gucci Mane featuring Ciara — «Too Hood»
 Jay Rock featuring Kendrick Lamar — «Hood Gone Love It»
 Kendrick Lamar — «A.D.H.D»
 Marion Band$ featuring Nipsey Hussle — «Hold Up»
 Problem featuring Glasses Malone — «Say That Then»
 Stevie Stone featuring Yelawolf — «Dollar General»
 The Game featuring 2 Chainz and Rick Ross — «Ali Bomaye»
 The Team — «Slow Down»
 YG — «I'm A Real 1»

Додаток у nextgen версії:

 Ab-Soul featuring Schoolboy Q — «Hunnid Stax»
 Ace Hood featuring Future and Rick Ross — «Bugatti»
 ASAP Ferg — «Work»
 Chuck Inglish featuring Ab-Soul and Mac Miller — «Came Thru/Easily»
 Danny Brown and Action Bronson — «Bad News»
 Danny Brown featuring A$AP Rocky and Zelooperz — «Kush Coma»
 Freddie Gibbs and Mike Dean — «Sellin' Dope»
 G-Side — «Relaxin'»
 Kendrick Lamar — «Swimming Pools (Drank)»
 Problem & Iamsu! featuring Bad Lucc and Sage the Gemini — «Do It Big»
 Schoolboy Q featuring Kendrick Lamar — «Collard Greens»
 Skeme — «Millions»
 Travi$ Scott featuring T.I. and 2 Chainz — «Upper Echelon»
 Trouble — «Every Day»
 Young Scooter featuring Gucci Mane — «Work»
 Young Scooter featuring Trinidad James — «I Can't Wait»

Radio Mirror Park 
Ді-джей: Twin Shadow
Жанр: indietronica, chillwave
Трекліст:
 Age of Consent — «Colours»
 Battle Tapes — «Feel the Same»
 Black Strobe — «Boogie in Zero Gravity»
 Dan Croll — «From Nowhere (Baardsen remix)»
 DJ Mehdi — «Lucky Boy (Outlines remix)»
 Favored Nations — «The Set Up»
 Feathers — «Dark Matter»
 Health — «High Pressure Dave»
 Jai Paul — «Jasmine»
 Living Days — «Little White Lie»
 Miami Horror — «Sometimes»
 Neon Indian — «Change of Coast»
 Nite Jewel — «Nowhere to Go»
 Poolside — «Do You Believe?»
 The C90's — «Shine a Light (Flight Facilities remix)»
 The Chain Gang of 1974 — «Sleepwalking»
 Tony Castles — «Heart in the Pipes (Kauf remix)»
 Toro y Moi — «So Many Details»
 Twin Shadow — «Old Love/New Love»
 Twin Shadow — «Shooting Holes»
 Yacht — «Psychic City (Classixx remix)»
 Yeasayer — «Don't Come Close»

Додаток у nextgen версії:

 !!! — «One Girl/One Boy»
 Age of Consent — «Heartbreak»
 Cut Copy — «Strangers in the Wind»
 Dom — «Living in America»
 Holy Ghost! — «Hold On»
 Hot Chip — «Flutes»
 KAUF — «When You're Out»
 Little Dragon — «Crystalfilm»
 Mitzi — «Truly Alive»
 Neon Indian — «Polish Girl»
 Niki and the Dove — «The Drummer»
 Panama — «Always»
 SBTRKT featuring Roses Gabor — «Pharaohs»
 Scenic — «Mesmerised»
 The Ruby Suns — «In Real Life»
 Toro y Moi — «New Beat»
 Twin Shadow — «Forget»
 Yeasayer — «O.N.E.»

Rebel Radio 
Ді-джей: Jesco White
Жанр: country music, rockabilly
Трекліст:
 C. W. McCall — «Convoy»
 Charlie Feathers — «Can't Hardly Stand It»
 Hank Thompson — «It Don't Hurt Anymore»
 Hasil Adkins — «Get Out of My Car»
 Jerry Reed — «You Took All the Ramblin' Out of Me»
 Johnny Cash — «The General Lee»
 Johnny Paycheck — «It Won't Be Long (And I'll Be Hating You)»
 Ozark Mountain Daredevils — «If You Wanna Get to Heaven»
 Waylon Jennings — «Are You Sure Hank Done It This Way»
 Waylon Jennings — «I Ain't Living Long Like This»
 Willie Nelson — «Whiskey River»

Додаток у nextgen версії:

 Charlie Feathers — «Get With It»
 Homer and Jethro — «She Made Toothpicks»
 Marvin Jackson — «Dippin' Snuff»
 Ray Price — «Crazy Arms»
 Tammy Wynette — «D-I-V-O-R-C-E»
 The Highwaymen — «Highwayman»

Soulwax FM 
Ді-джей: Soulwax
Жанр: electronic music
Трекліст:
 Daniel Avery — «Naive Response»
 Daniel Maloso — «Body Music»
 Fatal Error — «Fatal Error»
 FKCLUB — «The Strange Art (Inflagranti remix)»
 Goose — «Synrise (Soulwax remix)»
 Green Velvet & Harvard Bass — «Laser Beams»
 Jackson and his Computer Band — «Arp #1»
 Joe Goddard featuring Valentina — «Gabriel (Soulwax remix)»
 Matias Aguayo — «El Sucu Tucu»
 Mim Suleiman — «Mingi»
 Palmbomen — «Stock (Soulwax remix)»
 Pulp — «After You (Soulwax remix)»
 Supersempfft — «Let's Beam Him Up»
 The Hacker — «Shockwave (Gesaffelstein remix)»
 Tiga — «Plush (Jacques Lu Cont remix)»
 Tom Rowlands — «Nothing But Pleasure»
 Transistorcake — «Mr. Croissant Taker»
 Zombie Nation — «Tryouts»

Space 103.2 
Ді-джей: Bootsy Collins
Жанр: funk, R&B
Трекліст:
 Bernard Wright — «Haboglabotribin'»
 Bootsy Collins — «I'd Rather Be with You»
 D. Train — «You're the One for Me»
 Eddie Murphy — «Party All the Time»
 Evelyn «Champagne» King — «I'm in Love (12» version)"
 Kano — «Can't Hold Back (Your Loving)»
 Kleeer — «Tonight»
 One Way — «Cutie Pie»
 Rick James — «Give It to Me Baby»
 Sho Nuff — «Funkasize You»
 Stevie Wonder — «Skeletons»
 Taana Gardner — «Heartbeat (club version)»
 Zapp — «Heartbreaker»

Додаток у nextgen версії:

 Billy Ocean — «Nights (Feel Like Getting Down)»
 Cameo — «Back and Forth»
 Central Line — «Walking Into Sunshine»
 Dazz Band — «Joystick»
 Fatback Band — «Gotta Get My Hands (On Some Money)»
 Imagination — «Flashback»
 Parliament — «Flash Light»
 Parliament — «Mothership Connection (Star Child)»
 Zapp — «Do It Roger»

Vinewood Boulevard Radio 
Ді-джей: Nate Williams & Stephen Pope
Жанр: garage rock, noise rock
Трекліст:
 Bass Drum of Death — «Crawling After You»
 Ceremony — «Hysteria»
 FIDLAR — «Cocaine»
 Hot Snakes — «This Mystic Decade»
 METZ — «Wet Blanket»
 Moon Duo — «Sleepwalker»
 Sam Flax — «Fire Doesn't Burn Itself»
 Shark? — «California Grrls»
 The Black Angels — «Black Grease»
 Thee Oh Sees — «The Dream»
 Ty Segall Band — «Diddy Wah Diddy»
 Wavves — «Nine is God»

Додаток у nextgen версії:

 Bleached — «Next Stop»
 Coliseum — «Used Blood»
 JEFF the Brotherhood — «Six Pack»
 Mind Spiders — «Fall in Line»
 No Bunny — «Gone for Good»
 Soft Pack — «Answer to Yourself»
 The Men — «Turn It Around»
 The Orwells — «Who Needs You»

West Coast Classics 
Ді-джей: DJ Pooh
Жанр: golden age hip hop, gangsta rap
Трекліст:
 2Pac — «Ambitionz Az A Ridah»
 Compton's Most Wanted — «Late Night Hype»
 DJ Quik — «Dollaz & Sense»
 Dr. Dre featuring Snoop Dogg — «Still D.R.E.»
 Dr. Dre featuring Snoop Dogg, Kurupt & Nate Dogg — «The Next Episode»
 Ice Cube — «You Know How We Do It»
 Kausion — «What You Wanna Do»
 King Tee — «Played Like a Piano»
 Kurupt — «C-Walk»
 Mack 10 featuring Tha Dogg Pound — «Nothin' But the Cavi Hit»
 MC Eiht — «Streiht Up Menace»
 N.W.A — «Appetite for Destruction»
 N.W.A — «Gangsta Gangsta»
 Snoop Dogg featuring Jewell & Daz — «Gin and Juice»
 Tha Dogg Pound — «What Would U Do»
 The Geto Boys — «Mind Playin' Tricks on Me»
 Too $hort — «So You Want to Be A Gangster»

Додаток у nextgen версії:

 Bone Thugs-N-Harmony — «1st of tha Month»
 CPO featuring MC Ren — «Ballad Of A Menace»
 E-40 featuring The Click — «Captain Save A Hoe»
 Eazy-E featuring Ice Cube — «No More ?'s»
 Jayo Felony — «Sherm Stick»
 Luniz featuring Michael Marshall — «I Got 5 on It»
 South Central Cartel — «Servin' Em Heat»
 Spice 1 featuring MC Eiht — «The Murda Show»
 The Conscious Daughters — «We Roll Deep»
 The Lady of Rage — «Afro Puffs»
 Warren G — «This DJ»
 Westside Connection — «Bow Down»

WorldWide FM 
Ді-джей: Gilles Peterson
Жанр: lounge, chillwave, jazz-funk, world
Трекліст:
 Candido — «Thousand Finger Man»
 Cashmere Cat — «Mirror Maru»
 Django Django — «Waveforms»
 Donald Byrd — «You and the Music»
 Gaslamp Killer — «Nissim»
 Guts — «Brand New Revolution»
 Hackman — «Forgotten Notes»
 Inc. — «The Place»
 Kiko Navarro, Tuccilo and Amor — «Lovery» (slow Cuban vibe)
 Kyodai — «Breaking»
 Mala — «Ghost»
 Owiny Sigoma Band — «Harpoon Land»
 Richard Spaven, Vincent Helbers and Jonas Lonnas — «1750 (outra)»
 Swindle — «Forest Funk»
 The Hics — «Cold Air»
 Tom Browne — «Throw Down»
 Toro y Moi — «Harm in Change»
 Trickski — «Beginnings»
 Yuna — «Live Your Life» (MeLo-X Motherland God mix)

Додаток у nextgen версії:

 Anushka — «World in a Room»
 Chvrches — «Recover» (CID RIM remix)
 Clap! Clap! — «Viajero»
 Dâm-Funk — «Kill Dat»
 Earl Sweatshirt featuring Vince Staples and Casey Veggies — «Hive»
 Flume — «What You Need»
 Four Tet — «Kool FM»
 Jamie Lidell — «Run Away»
 Jimmy Edgar — «Let Yrself Be»
 Jonwayne — «Black Magic»
 Lion Babe — «Treat Me Like Fire»
 Maga Bo — «No Balanco De Conoa»
 Mount Kimbie — «Made to Stray»
 Portishead — «Numb»
 Randy Crawford — «Street Life»
 Roman GianArthur — «I69»
 Sinkane — «Shark Week»
 Smokey Robinson — «Why You Wanna See My Bad Side?»
 William Onyeabor — «Body & Soul»

The Lab 
Ді-джей: The Alchemist and Oh No
Жанр: hip hop, synthpop, dancehall
Трекліст:
 Ab-Soul featuring Aloe Blacc — «Trouble»
 Curren$y & Freddie Gibbs — «Fetti»
 E-40 featuring Dâm-Funk and Ariel Pink — «California»
 Gangrene featuring Samuel T. Herring and Earl Sweatshirt — «Play It Cool»
 King Avriel featuring ASAP Ferg — «20's 50's 100's»
 Little Dragon — «Wanderer»
 MC Eiht & Freddie Gibbs featuring Kokane — «Welcome to Los Santos»
 MNDR featuring Killer Mike — «Lock & Load»
 Phantogram — «K.Y.S.A»
 Popcaan featuring Freddie Gibbs — «Born Bad»
 Tunde Adebimpe featuring Sal P and Sinkane — «Speedline Miracle Masterpiece»
 Vybz Kartel — «Fast Life»
 Wavves — «Leave»

Розмовні радіостанції

Blaine County Talk Radio 
Програми: 
 Blaine County Radio Community Hour
 Beyond Insemination
 Bless Your Heart

WCTR: West Coast Talk Radio 
Програми: 
 Chakra Attack
 The Fernando Show
 Chattersphere

Видалені пісні 
Оригінальний білд розробників на Playstation 3 показав пісні які мали бути на станції Souwlax FM але не були включені у фінальну версію.

 Ann Steel - My Time (1979)
 Daniel Avery feat. Kelly Lee Owens - Drone Logic (2012)
 In Flagranti feat. Amypop - Nonplusultra (2004)
 Matias Aguayo - Niños (2011)
 Robolledo - Steady Gear Rod Maschine (2011)
 Sparks - When I'm With You (Instrumental) (1980)

Клаксони авто 
 Кукарача
 Політ валькірій
 Танок лицарів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт саундтрека

Саундтреки Grand Theft Auto
Grand Theft Auto V